Хьюго (Хью) де Стаффорд (; ок. 1382 — ) — 4-й барон Буршье (по праву жены) с 1409/1410 года, 1-й барон Стаффорд с 1411 года, рыцарь ордена Подвязки с 1418 года, младший сын Хьюго де Стаффорда, 2-го графа Стаффорда, и Филиппы де Бошан.

Биография 
Хьюго родился около 1382 года в родовом замке Стаффорд.

После того, как умер его тесть, Бартоломью Буршье, 3-й барон Буршье, Хьюго как муж Элизабет Буршье, дочери и наследницы Бартоломью, получил титул барона Буршье. А в 1411 году он был вызван парламент как 1-й барон Стаффорд.

В 1417 году Хьюго участвовал в нормандской кампании Генриха V. В 1418 году Хьюго был посвящён в рыцари ордена Подвязки.

Хьюго умер 25 октября 1420 года. Детей он не оставил, поэтому титул барона Стаффорда исчез.

Брак 
Жена: до сентября 1410 Элизабет Буршье (ум. 1 июля 1432), 4-я баронесса Буршье с 1409, дочь Бартоломью Буршье, 3-го барона Буршье. Детей не было.

После смерти мужа Элизабет вышла замуж вторично — за сира Льюиса Робсарта (ум. 1431).

Литература

Ссылки 
 
 

Стаффорды
Военачальники Средневековья
Бароны Стаффорд
Бароны Буршье
Правители Европы XV века
Кавалеры ордена Подвязки